Черусти:

 Черусти — посёлок городского типа в Шатурском районе Московской области, Россия.
 Черусти (станция) — станция Казанского направления Московской железной дороги.
 Черусти (станция УМППЖТ) — станция ведомственной железной дороги Черусти — Уршель.
 Черусти (городское поселение) — муниципальное образование в Шатурском районе Московской области.
 Черусти (озеро) — озеро в Спасском районе Рязанской области.